Коркина, Евгения Афанасьевна (1923—2017) — передовик советского сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда.
 Коркина, Евдокия Иннокентьевна (1917—2009) — советский и российский учёный-тюрколог.
 Коркина, Мария Васильевна (1926—2012) — советский и российский психиатр.